Бранжеж () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,7 км². Население по данным переписи населения 2006 года составляет 218 человек.

Община Бранжеж состоит из трёх деревень:
 Бранжеж
 Закопана — 11 человек
 Нова-Вес — 93 человека

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1388 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края